Nada que perder puede referirse a:

 Nada Que Perder, banda de rock, punk y heavy metal argentina.
 Nada que perder (álbum), álbum musical de la banda de rock mexicana El Tri;
 Nada que perder (canción de Maná), canción de la banda hispanoamericana de reggae, caribeño y pop/rock Maná;
 Nada que perder (canción de Pignoise), canción de la banda de pop español Pignoise;
 Nada que perder (película), película estadounidense de 1997.
 Nada que perder (película 2018), película brasileña de 2018.